Ayrisar Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den norra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Ayrisar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Ayrisar Lerr är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Bovak'ar Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer sydväst om Ayrisar Lerr. Närmaste större samhälle är Dilijan,  kilometer sydost om Ayrisar Lerr. 

Omgivningarna runt Ayrisar Lerr är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Ayrisar Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tavusj
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre